Tine peut faire référence à :

Étymologie 
 Tine, du latin  (tonneau, cuve)
 Récipient, pot, tonneau, pour l’eau, le lait, la vendange, le beurre, le sel, etc. 
 Endroit enfoncé, dépression en forme de cuvette (p.e. la Tine de Conflens)

 En anglais le mot tin désigne une « boîte de conserve », vient du nom anglais de l’étain

Toponyme
 Tine, une île des Cyclades
 La Tine de Conflens, au confluent de la Venoge et du Veyron dans le canton de Vaud, en Suisse.
 Le défilé de La Tine, entre les cantons de Vaud et Fribourg, en Suisse.

Patronyme

 Ann Tiné (1916-1990), sculptrice française ; 
 Moussa Tine (né en 1953), artiste plasticien sénégalais ;
 Moussa Tine (né en 1971), homme politique sénégalais.

Prénom
Tine Scheuer-Larsen (née en 1966), une joueuse de tennis danoise. 
Tine Zwaan (née en 1947), une joueuse de tennis néerlandaise. 
Tine Baun (née en 1979), une joueuse professionnelle de badminton. 
Tine Urnaut (né en 1988), un joueur slovène de volley-ball. 
Tine Eerlingen (née en 1976), une femme politique belge. 
Tine Van Rompuy (née en 1955), une femme politique belge.

Divers 
 Tine, une coopérative laitière de Norvège ;
 tine, un cuvier en maçonnerie sèche.

Homonymie de prénom